Fujimori (que en 藤森 significa «bosque de Wisteria floribunda (glicinias)») es un apellido japonés, que puede hacer referencia a:

Personas

Políticos peruanos 
 Alberto Fujimori (1938-), ingeniero agrónomo de nacionalidad peruana y japonesa, presidente del Perú (período 1990-2000), y creador del llamado fujimorismo.
 Santiago Fujimori (1946-), abogado y político peruano, y congresista en el período 2006-2011.
 Keiko Fujimori (1975-), política peruana, hija del expresidente de la República Alberto Fujimori, y congresista en el período 2006-2011.
 Kenji Fujimori (1980-), también conocido como Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, hijo del expresidente peruano Alberto Fujimori, y congresista de su país en el período 2011-2016 y 2016-2018

Otros casos 
Asuka Fujimori (1978-), escritora japonesa en francés.
Sota Fujimori (1976-), cantante y compositora japonesa, y artista Bemani.

Apellidos japoneses